Jason Johnson (né en 1973), joueur de baseball américain ;
 Jason Johnson (né en 1990), joueur de football jamaïcain ;
  (né en 1974), acteur américain.